Andrzej Sekuła – regista e direttore della fotografia polacco
 John Sekula – chitarrista statunitense
 Shelley Sekula-Gibbs – politica statunitense
 Sonja Sekula – artista statunitense di origine svizzera